Die Premijer Liga 2001/02, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die erste Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. August 2000 und endete am 13. Juni 2001.

Der FK Željezničar Sarajevo schaffte es als erste Mannschaft überhaupt bosnisch-herzegowinischer Fußballmeister in einer einheitlichen, landübergreifenden Liga zu werden, nachdem man sich geeinigt hatte, die Premijer Liga mit der Prva Liga NSHB zusammenzuführen.

In der darauffolgenden Saison 2001/02 mussten sich FK Budućnost Banovići, NK Kiseljak, FK Rudar Kakanj, HNK Čapljina, HNK Ljubuški, FK Krajina Cazin und NK Đerzelez Zenica in der Ersten Liga FBiH aufhalten. Als dessen Ablöser waren NK Bosna Visoko und HNK Grude aus der Ersten Liga FBiH vorgesehen.

Außerdem wurde der Ligabetrieb 2001/02 von 22 auf 16 Mannschaften reduziert.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01